Змагання з плавання на 100 метрів вільним стилем серед чоловіків на Олімпіаді 2012 року відбулись 31 липня і 1 серпня at the Центр водних видів спорту в Центрі водних видів спорту в Лондоні.

Розрив на фініші став одним із найменших в олімпійській історії. Натан Едрієн доторком руки переміг фаворита з Австралії Джеймса Магнуссена. Це перше для американців золото від Олімпіади 1988, на якій переміг Метт Бйонді. На половині шляху Едрієн йшов третім, але на фінішній прямій вийшов уперед і з результатом 47.52 на одну соту секунди випередив Магнуссена. Магнуссен, який посів друге місце, проплив на чотири десятих секунди гірше від свого найкращого часу на чемпіонаті Австралії. Канадець Брент Гейден посів третє місце з результатомріс 47.80, принісши для Канади першу олімпійську медаль в історії цієї дисципліни.

Рекорди 
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Попередні запливи

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки

Посилання 
NBC Olympics Coverage

100 метрів вільним стилем (чоловіки)
Олімпійські ігри 2012